Hebron – palestyńskie miasto położone na południu Zachodniego Brzegu 
 Hebron – wieś w Botswanie w dystrykcie Southern
Miejscowości w USA:
 Hebron – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Hebron – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Hebron – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
 Hebron – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Boone
 Hebron – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Hebron – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Wicomico
 Hebron – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Thayer
 Hebron – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Hebron – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Hebron – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Morton
 Hebron – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Hebron – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Denton
 Hebron – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
 Hebron – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Hebron (ang. Hebron Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Hebron (ang. Hebron Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Hebron (ang. Hebron Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Hebron (ang. Hebron Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Hebron (ang. Hebron Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cheboygan
 Hebron (ang. Hebron Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Hebron (ang. Hebron Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Hebron (ang. Hebron Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Hebron (ang. Hebron Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter
 Hebron (ang. Hebron Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson

W Wielkiej Brytanii:
 Hebron – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)